

Astronomia 
 82232 Heuberger – asteroide della fascia principale

Persone 
 Anton Heuberger (1942-2011) – ingegnere e fisico tedesco
 Edmund Heuberger (1883-1962) – regista svizzero
 Hans Mayer Heuberger (1882–...) – calciatore tedesco
 Ivo Heuberger (1976) – tennista svizzero
 Rami Heuberger (1963) – attore e regista israeliano
 Richard Heuberger (1850-1914) – compositore, direttore d'orchestra e insegnante austriaco